Chinnici ist der Familienname folgender Personen:

 Caterina Chinnici (* 1954), italienische Politikerin
 Rocco Chinnici (1925–1983), italienischer Staatsanwalt